— японский фигурист, соревновавшийся в мужском одиночном разряде и парном катании. В одиночном катании Тамура два раза становился чемпионом Японии, представлял страну на Зимних Олимпийских играх 1998 года, где занял 17-е место. Неоднократно выступал на чемпионатах мира и раз выступал на зимней Универсиаде. В паре с фигуристкой Мариэ Арай также стал чемпионом Японии 1997 года. После сезона 2003—2004 завершил любительскую карьеру. В настоящее время работает тренером в Kansai University Skating Club в городе Такацуки (префектура Осака) вместе с Миэ Хамадой, среди их учеников наиболее известные фигуристки-одиночницы Сатоко Мияхара и Рика Кихира.

Достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по фигурному катанию Японии